Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою і змогла захистити титул, у фіналі перемігши Полону Герцог з рахунком 2–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= К Суарес Наварро
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Г Арн
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= К Кастаньйо
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Коукалова
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Верле
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Л Градецька
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Х Дулко
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= П Герцог
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Р де лос Ріос
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Корне
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Дж Крейбас
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Р Ворачова
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= П Пармантьє
| RD1-score14-1=64
| RD1-score14-2=62
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С Заглавова
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А Савай
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= К Суарес Наварро
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= К Кастаньйо
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Х Дулко
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= П Герцог
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Корне
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Р Ворачова
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А Савай
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01=

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Abierto Mexicano Telcel, жінки, одиночний розряд
Abierto Mexicano Telcel 2010